Donhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Donhauser (* 1960), österreichischer Szenenbildner, Bühnenbildner und Kostümbildner
 Anton Donhauser (1913–1987), deutscher Politiker
 Gerhard Donhauser (* 1969), österreichischer Philosoph, Jurist, Hochschullehrer und Autor
 Hans Donhauser (Johannes Donhauser; 1900–1973), deutscher Maler 
 Heinz Donhauser (* 1951), deutscher Politiker
 Karin Donhauser (* 1956), deutsche Linguistin
 Laura Donhauser (* 2001), deutsche Fußballspielerin
 Michael Donhauser (* 1956), österreichischer Schriftsteller
 Peter K. Donhauser (* 1952), deutscher Gymnasiallehrer, Cellist, Musikjournalist und Orgelforscher
 Rose Marie Donhauser (* 1959), deutsche Autorin
 Siegfried Donhauser (1927–2022), deutscher Brauereitechnologe
 Sinah Donhauser (* 1989), deutsche Radiomoderatorin
 Thomas Donhauser (* 1960), deutscher Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker (Freie Wähler)
 Toni Donhauser (1921–1990), deutscher Politiker

weiters:
 Donhauser (Unternehmen) (kurz DoN), österreichisches Cateringunternehmen

Siehe auch:
 Donnhauser
 Donhausen